Die Abkürzung TCT steht für:
 Takotna, IATA-Code des Flughafens in Arkansas, USA
 Tracheales Cytotoxin
 Trans Canada Trail, ein kanadischer Radfern- und Wanderweg
 The Coroner's Toolkit, Softwaresammlung für forensische Untersuchungen an Rechnern
 Tungsten-Carbide-Tipped, Bezeichnung für hartmetallbestückte Kreissägeblätter
 Trichlortriazin, eine andere Bezeichnung für Cyanurchlorid
 Tocotrienol, ein Teil der Vitamin-E-Stoffklasse
 Tilted Component Telescope, mehrere Teleskopbauformen mit verkippten optischen Flächen. (siehe Yolo-Schiefspiegler)
 Twin Clutch Transmission, der von Fiat verwendete Markenname für das hauseigene Doppelkupplungsgetriebe
 Tramvaiele Comunale Timișoara, die von 1919 bis 1938 gültige Bezeichnung des rumänischen Verkehrsunternehmens Societatea de Transport Public Timișoara

Die Abkürzung Tct. steht für:
 Tinktur, ein Extrakt aus pflanzlichen oder tierischen Grundstoffen

Die Abkürzung tct steht für:
 TurboCad Template, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/T

TCT